Ранчо де Гонзалез има више значења:

 Ранчо де Гонзалез (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо де Гонзалез (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Гонзалез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику